Gminy w USA:
 Spruce Hill (ang. Spruce Hill Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Spruce Hill (ang. Spruce Hill Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata